Stawell (Australië), een plaats in de Australische deelstaat Victoria
 Stawell (Somerset), een plaats in het Engelse graafschap Somerset